Kirill Lavrov (1925-2007), Russisch acteur
 Pjotr Lavrov (1823-1900), Russisch filosoof en socialist
 Sergej Lavrov (1950), Russisch politicus 
 Youri Lavrov, personage uit de tv-serie Thuis